Жак-Пьер Аббатуччи:

 Жак-Пьер Аббатуччи (1723—1813) — французский военный деятель. дивизионный генерал.
 Жак-Пьер Аббатуччи (1791—1857) — французский государственный деятель, министр юстиции.